Klijn (bedrijf), een Nederlands voormalig bedrijf gespecialiseerd in noten en zuidvruchten

Personen:
Albertus Frederik Johannes Klijn (1923-2012), een Nederlands theoloog
Albert Klijn (1895-1981), een Nederlands schilder, tekenaar en grafisch ontwerper
Corné Klijn (1961), een Nederlands radio-dj
Debbie Klijn (1975), een Nederlands handbalster
Judith de Klijn (1967), een Nederlands televisiepresentatrice
Lenny Klijn (1942), jurist, scenarioschrijver
René Klijn (1962-1993), een Nederlands zanger en fotomodel
Tim Klijn (1979), een Nederlands diskjockey

Zie ook 
Kleijn (doorverwijspagina)
Klein (doorverwijspagina)